Александр Иванович Гриценко (род. 9 ноября 1934) — советский и российский газогидродинамик, специалист в области разработки и эксплуатации месторождений природных газов, промысловой подготовки и переработки газа и газового конденсата, член-корреспондент РАН (1991).

Биография 
Родился 9 ноября 1934 года в городе Краснодар.

Работал в Краснодарском газопромышленном управлении.

В 1958 году — окончил Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина, специальность «Разработка нефтяных и газовых месторождений», а в 1963 году — аспирантуру там же. В 1965 году стал кандидатом технических наук

С 1963 по 1966 годы — старший научный сотрудник и руководитель группы Всесоюзного НИИ природных газов Мингазпрома СССР (ВНИИГАЗ).

С 1966 года — вёл научно-педагогическую деятельность в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова и в Московском нефтяном институте имени Губкина: руководитель проблемной научно-исследовательской лаборатории, доцент, декан факультета.

В 1975 году защитил диссертацию на степень доктора технических наук по теме «Исследование и разработка технологических процессов обработки добываемого углеводородного сырья при эксплуатации газоконденсатных месторождений».

В 1977 году — был назначен директором ВНИИГАЗ, а с 1986 года одновременно — генеральный директор НПО «Союзгазтехнология».

В 1977 году — присвоено учёное звание профессора.

В 1991 году — избран членом-корреспондентом РАН.

С 1991 по 2000 годы — генеральный директор Всероссийского НИИ природных газов и газовых технологий ГГК «Газпром» (ВНИИГАЗ).

С 1993 года — член Совета директоров РАО «Газпром»; вице-президент АГН; председатель Московского правления НТО НГП имени И. М. Губкина (с 1975); председатель экспертного совета по проблемам нефти и газа; член президиума ВАК.

Награды и звания 
 1970 — Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 1975 — лауреат премии имени академика И. М. Губкина
 1976 — Медаль «За трудовое отличие»
 1981 — лауреат премии имени академика И. М. Губкина
 1982 — Орден «Знак Почёта»
 1984 — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 1987 — Государственная премия СССР в области науки и техники (в составе группы) — за разработку и внедрение научно-технических решений, обеспечивших ускоренное освоение Уренгойского газового месторождения (Сеноманская пустошь)
 1991 — лауреат премии имени академика И. М. Губкина
 1991 — академик Российской Академии естественных наук
 1992 — Золотая медаль имени Л. С. Лейбензона АН СССР — за серию работ «Научные основы технологических процессов при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений»
 1993 — академик и вице-президент Академии горных наук
 1996 — академик Академии технологических наук
 1997 — академик Международной академии топливно-энергетического комплекса
 1997 — иностранный член Украинской нефтегазовой академии.
 1997 — Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы) за разработку комплекса научно-технических решений, обеспечивающих надежность добычи природного газа при энергосберегающих технологиях и повышении газо- и конденсатоотдачи недр
 1999 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Членство в организациях и обществах 
 член КПСС
 член научного совета по комплексным проблемам энергетики и член бюро научного совета по проблемам разработке нефтяных и газовых месторождений РАН
 постоянный представитель Российской Федерации в ЕЭК при ООН
 член совета МГС и президиума Мирового LPG форума
 член совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники

Библиография 
Автор 221 научного труда, в том числе 23 монографии, автор 67 изобретений.

Среди них:
 Научные основы промысловой обработки углеводородного сырья.  - Москва : Недра, 1977. - 239 с.
 Очистка газов от сернистых соединений при эксплуатации газовых месторождений / [А. И. Гриценко, И. А. Галанин, Л. М. Зиновьева, В. И. Мурин]. - М. : Недра, 1985. - 270 с. : ил.; 22 см.
 Разработка месторождений со сложным составом газа / Р. Д. Маргулов, Р. И. Вяхирев, И. А. Леонтьев, А. И. Гриценко. - М. : Недра, 1988. - 263,[1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-247-00082-X
 Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений : Справ. пособие / Б. П. Гвоздев, А. И. Гриценко, А. Е. Корнилов. - М. : Недра, 1988. - 574,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-247-00142-7
 Технология разработки крупных газовых месторождений (1990)
 Регулирование разработки газовых месторождений Западной Сибири / [А. И. Гриценко, Е. М. Нанивский, О. М. Ермилов, И. С. Немировский]. - М. : Недра, 1991. - 303,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-247-02286-6
 Промыслово-геологическое обеспечение систем добычи газа / [А. И. Гриценко, А. Н. Дмитриевский, О. М. Ермилов и др.]. — М. : Недра, 1992. — 367,[1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-247-03098-2
 Транспорт на газе / Ю. Н. Васильев, А. И. Гриценко, Л. С. Золотаревский. - М. : Недра, 1992. - 341,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-247-02833-3
 Гидродинамика газожидкостных смесей в скважинах и трубопроводах / А. И. Гриценко, О. В. Клапчук, Ю. А. Харченко. - М. : Недра, 1994. - 238 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-247-02869-4
 Натуральный газ и экология / А. И. Гриценко, Г. П. Босняцкий, А. Д. Седых. - М. : АО "Газ-нефть пресс-служба", 1994. - 64 с.; 20 см.; ISBN 5-87719-003-2
 Новые теплообменники / Ю. Н. Васильев, А. И. Гриценко, В. Д. Нестеров. - М. : Недра, 1994. - 72,[1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-247-03456-2
 Природный газ и окружающая среда / А. И. Гриценко, Г. П. Босняцкий, А. Д. Седых. - М. : АО "Газ-ойль-пресс-сервис", 1994. - 64 с.; 20 см.; ISBN 5-87719-003-2
 Газозаправка транспорта / Ю. Н. Васильев, А. И. Гриценко, К. Ю. Чириков. - М. : Недра, 1995. - 435,[1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-247-03535-6
 Компонентоотдача пласта при разработке газоконденсатных залежей / А. И. Гриценко, В. А. Николаев, Р. М. Тер-Саркисов. - М. : Недра, 1995. - 263,[1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-247-03514-3
 Руководство по исследованию скважин (1995)
 Научные основы прогноза фазового поведения пластовых газоконденсатных систем (1995)
 Сырьевая база и добыча газа в России в XXI веке = Resources and production of natural gas in Russia in XXI century / [А. И. Гриценко и др.]. - М. : Недра, 2000. - 147, [1] с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-8365-0000-0
 Газодинамические процессы в трубопроводах и борьба с шумом на компрессорных станциях = Gas-dynamic processes in pipelines and sound suppression at compressor stations / А. И. Гриценко, С. А. Хачатурян. - М. : Недра, 2002. - 334, [1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-8365-0075-4
 Экология. Нефть и газ = Ecology. Oil and gas / А. И. Гриценко [и др.] ; Российская акад. наук, Ин-т проблем нефти и газа, ООО "Науч.-исслед. ин-т природных газов и газовых технологий". - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Академкнига, 2009. - 677 с. : ил., цв. ил., табл.; 25 см.; ISBN 978-5-94628-337-3

Диссертации 
 Гриценко, Александр Иванович. Особенности эксплуатации газоконденсатных месторождений, разрабатываемых на истощение : диссертация ... кандидата технических наук : 05.00.00. - Москва, 1965. - 177 с. : ил.
 Гриценко, Александр Иванович. Исследование и разработка технологических процессов обработки добываемого углеводородного сырья при эксплуатации газоконденсатных месторождений : диссертация ... доктора технических наук : 05.15.06. - Москва, 1975. - 326 с. : ил.,табл.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Члены совета директоров «Газпрома»
Члены РАЕН